Father (padre in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Father – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 Father – film del 1990 diretto da John Power
 Father – film del 2011 diretto da Pasquale Squitieri

Musica 
 Father MC – rapper statunitense
 Father – gruppo musicale croato
 Father – singolo di LL Cool J del 1998, dall'album Phenomenon
 Father – singolo di Psy del 2005, dall'album Remake & Mix 18 Beon
 Father – singolo di Ms. Dynamite del 2005, dall'album Judgement Days

Pagine correlate
The Father